Svatý Eustach může být:

Osoby 
 sv. Eustach Římský či Eustachius, legendární mučedník, jeden ze Čtrnácti svatých pomocníků
 sv. Eustach Antiošský, mučedník
 sv. Eustasius z Luxeuil, opat 
 sv. Eustach z Fly, opat 
 sv. Eustach Vilenský, pravoslavný světec, jeden ze tří mučedníků z Vilniusu

Místa 
 Svatý Eustach (ostrov), ostrov v Malých Antilách
 Saint-Eustache (Quebec), kanadské město
 Saint-Eustache (Haute-Savoie), francouzská obec

Chrámy 
 kostel Saint-Eustache, kostel v Paříži